On distingue :
 l'érythème nécrolytique acral associé à l'hépatite C ;
 l'érythème acral induit par la chimiothérapie.